Инкапсуля́ция (; от  «коробочка») — размещение в оболочке, изоляция, закрытие чего-либо инородного с целью исключения влияния на окружающее. Например, поместить радиоактивные отходы в капсулу, закрыть кожухом механизм, убрать мешающее в ящик или шкаф.

 Инкапсуляция в медицине и в зоологии — образование соединительнотканной капсулы, часто с последующим её обызвествлением, вокруг чуждых для организма веществ (инородных тел, паразитов и т. д.). Также термин «микрокапсулирование» используется в технологии защиты инородных терапевтических клеток, секретирующих лекарственный препарат, от иммунной системы организма с помощью микрокапсул из полупроницаемой, но иммунозащитной мембраны.
 Инкапсуляция в информатике, программировании — обеспечение доступности главного, выделение основного содержания путём помещения всего мешающего, второстепенного в некую условную капсулу (чёрный ящик).
 Инкапсуляция в логике — элемент процесса абстрагирования.
 Инкапсуляция в приборостороении — нанесение защитных оболочковых покрытий, тонких плёнок (англ. thin films). Широко применяется в процессе создания микроэлектроники и печатных плат.
 Инкапсуляция (компьютерные сети) - метод построения модульных сетевых протоколов

Литература 
 Словарь иностранных слов. 11-е изд., стереотип. — М.: Русский язык, 1984. — 608 с.
 Философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. — М.: Политиздат, 1981. — 445 с.